Hama (riba), Argyrosomus regius, riba iz reda grgečki

Sirija
 Hama (grad)
 Hama (nahija)
 Hama (okrug)
 Hama (pokrajina)